Figue peut faire référence à :
 la figue, un fruit ;
 la figue, une pâtisserie à base de pâte d'amande ;
 la figue de mer est une ascidie stolidobranche comestible des côtes de la Méditerranée ;
 la banane est appelée « figue » en créole, à la Réunion et aux Antilles ; 
 le signe de la figue, utilisé pour conjurer le mauvais œil, insulter quelqu'un ou refuser une demande.